The Riviera bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Riviera (Massachusetts), ID-Nr. 95001450
 The Riviera (Wisconsin), ID-Nr. 86000616

en:The Riviera